Springer spaniel anglès, raça de gos
 Springer spaniel gal·lès, raça de gos